Dmitri Ievguenievitch Monia - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au HK CSKA Moscou, il joue son premier match en Superliga en 2008 inscrivant sa première assistance. La saison suivante, l'entraîneur Viatcheslav Bykov l'aligne durant 28 rencontres de la Ligue continentale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga || 38|| 26|| 26|| 52|| 38|| 11|| 4|| 8|| 12|| 4
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou || Superliga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 1|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 25|| 2|| 4|| 6|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2008-2009|| HK Belgorod || Vyschaïa liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 50|| 6|| 3|| 9|| 14|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| Krasnaïa Armia || MHL || 2|| 4|| 2|| 6|| 6|| 4|| 4|| 1|| 5|| 0
|-
| 2010-2011|| CSKA Moscou|| KHL || 42|| 4|| 8|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| CSKA Moscou|| KHL || 21|| 4|| 2|| 6|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK CSKA Moscou || KHL || 6|| 0|| 1|| 1|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| THK Tver || VHL || 3|| 1|| 3|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sibir Novossibirsk || KHL || 47|| 12|| 12|| 24|| 14|| 10|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 2014-2015|| Sibir Novossibirsk || KHL || 56|| 13|| 22|| 35|| 10|| 11|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2015-2016|| Sibir Novossibirsk || KHL || 23|| 0|| 6|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| HC Pardubice || Extraliga || 11 || 1 || 3 || 4 || 2 || 6 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2016-2017|| Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 45|| 6|| 8|| 14|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HC Nové Zámky || Extraliga || 7|| 0|| 1|| 1|| 2 ||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Nové Zámky 2 || 1.liga || 2|| 2|| 2|| 4|| 0||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| HK Mogo || Lettonie || 9|| 5|| 7|| 12|| 2|| 6|| 3|| 3 || 6 || 0
|-
| 2018-2019|| Khimik Voskressensk || VHL || 13|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en septembre 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Belgorod
Joueur du HK Tver
Joueur du Sibir Novossibirsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK Nové Zámky